ДПС — аббревиатура:

 Дорожно-патрульная служба — структурное подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
 Движение за права и свободы — политическая партия в Болгарии.
 Демократическая партия социалистов Черногории — ведущая политическая сила в Черногории.
 Дезинфекционная промывочная станция — специализированное место на Ж/Д предназначенное для промывки вагонов (подвижного состава).

См. также